Alexander Joseph Gersbach (Sutherland, 8 mei 1997) is een Australisch voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij verruilde NAC Breda in juli 2019 voor Aarhus GF. Gersbach debuteerde in 2016 in het Australisch voetbalelftal.

Carrière 
Gersbach is een zoon van een vader van Duitse afkomst en een moeder van Griekse afkomst. Hij maakte op 11 oktober 2014 zijn debuut in de A-League in het shirt van Sydney FC. Zijn ploeggenoten en hij speelden die dag 1–1 thuis tegen Melbourne City. Gersbach kwam tot 32 competitiewedstrijden voor de Australische club voor hij in januari 2016 verhuisde naar Rosenborg BK. Hiermee won hij in zijn eerste seizoen zowel zijn eerste landskampioenschap als zijn eerste nationale beker. Hij debuteerde dat jaar ook in de (voorrondes) van de UEFA Champions League en in de Europa League. In januari 2018 werd hij voor een half jaar verhuurd aan het Franse RC Lens.

Op 23 januari 2019 tekende Gersbach een contract tot medio 2021 bij NAC Breda, de nummer 14 van het voorgaande seizoen uit de Eredivisie. Hij degradeerde vier maanden later met zijn ploeggenoten naar de Eerste divisie. Gersbach daalde niet mee af, maar verhuisde in juli 2019 naar Aarhus GF om daarmee te gaan spelen in de Superligaen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 8 juli 2019

Interlandcarrière
Gersbach debuteerde op 4 juni 2016 in het Australisch voetbalelftal. Hij viel die dag in de 81e minuut in voor Mark Milligan tijdens een met 1–0 gewonnen oefeninterland thuis tegen Griekenland. Gersbach leverde de assist waaruit Mathew Leckie het winnende doelpunt maakte.

Erelijst

Australisch voetballer